Agarak (, „Gehöft“, „landwirtschaftliche Fläche“) steht für:
 Agarak (Aragazotn), Dorf in der armenischen Provinz Aragazotn
 Agarak (Lori), Dorf in der armenischen Provinz Lori
 Agarak (Meghri), Dorf der Stadtgemeinde Meghri und ehemalige "Siedlung städtischen Typs" in der armenischen Provinz Sjunik
 Agarak (Dorf in Sjunik), Dorf nahe der Grenze zu Arzach in der armenischen Provinz Sjunik im Regionalbezirk Kapan
 Kloster Agarak, ehemaliges armenisches Kloster in der türkischen Provinz Iğdır
 Agarakawan, vormals Talishi Agarak, Dorf in der armenischen Provinz Aragazotn